Филип има више значења:
 Филип (име)

Краљеви Македоније 
 Филип I Македонски
 Филип II Македонски
 Филип III Аридеј
 Филип IV Македонски
 Филип V Македонски

Остале личности са именом Филип у античком свету 
 Филип Арабљанин
 Филипик
 Апостол Филип

Краљеви Француске и Наваре 
 Филип I Француски
 Филип II Август
 Филип III од Наваре
 Филип IV од Француске
 Филип V од Француске
 Филип VI Валоа

Краљеви Белгије 
 Филип од Белгије

Краљеви Кастиље/Шпаније 
 Филип I од Кастиље
 Филип II од Шпаније
 Филип III од Шпаније
 Филип IV од Шпаније
 Филип V од Шпаније
 Фелипе VI од Шпаније

Војводе Бургундије 
 Филип I Бургундијски
 Филип II Смели
 Филип III од Бургундије

Остали владари и племство 
 Филип Швапски
 Филип де Мији
 Филип I од Фландрије
 Филип I Тарентски
 Филип II Тарентски
 Филип I од Хесена
 Принц Филип, војвода од Единбурга
 Принц Карл Филип, војвода од Вермланда
 Едуар Филип

Места 
 Филип (Јужна Дакота), град у америчкој савезној држави Јужна Дакота